Agnes Fouque – ex cestista francese
 Antoinette Fouque – psicanalista e politica francese, decorata con la Legion d'onore
 Enrico Augusto de la Motte Fouqué – generale tedesco
 Ferdinand André Fouqué – geologo francese, membro dell'Académie des Sciences de Paris
 Friedrich de la Motte Fouqué – scrittore tedesco